Uttendorf (Salzburg) - gemeente in Oostenrijk
 Helpfau-Uttendorf - gemeente in Oostenrijk